Wolfmühle ist der Ortsname von

 Wolfmühle (Forstinning), Ortsteil der Gemeinde Forstinning, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Wolfmühle (Weil), Ortsteil der Gemeinde Weil, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern

Siehe auch:
 Wolfsmühle